Vyřazovací fáze Mistrovství světa ve fotbale 2022 byla po skupinové fázi druhou a závěrečnou fází soutěže. Začala 3. prosince zápasy osmifinále a skončila 18. prosince 2022 finálovým zápasem, který se konal na stadionu Lusail Iconic Stadium v Lusailu. Do vyřazovací fáze postoupily dva nejlepší týmy z každé skupiny (celkem šestnáct), které se utkaly ve stylu vyřazovacího systému na jeden zápas. Mezi dvěma poraženými týmy ze semifinále se odehrál také zápas o třetí místo.

Všechny uvedené časy jsou místní, AST (UTC+3).

Formát 
Ve vyřazovací fázi se v případě rovnosti skóre na konci normální hrací doby hrálo prodloužení na dvě půle po 15. minutách. Po něm následoval v případě potřeby penaltový rozstřel, který určil vítěze.

Kvalifikované týmy 
Do vyřazovací fáze postoupily první dva týmy z každé z osmi skupin.

Pavouk

Osmifinále

Nizozemsko - USA

Argentina - Austrálie

Francie - Polsko

Anglie - Senegal

Japonsko - Chorvatsko

Brazílie - Jižní Korea

Maroko - Španělsko

Portugalsko - Švýcarsko

Čtvrtfinále

Chorvatsko - Brazílie

Nizozemsko - Argentina 

Poznámky

Maroko - Portugalsko

Anglie - Francie

Semifinále

Argentina - Chorvatsko 

Poznámky

Francie - Maroko

Zápas o 3. místo

Finále

Reference 

Mistrovství světa ve fotbale 2022
Fotbal v roce 2022